Panton Makmur (Jaya), een plaats in Indonesië
Panton Makmur (Arongan Lambalek), een plaats in Indonesië
Panton Makmur (Krueng Sabee), een plaats in Indonesië
Panton Makmur (Manggeng), een plaats in Indonesië

Wikipedia:Met bot gemaakte doorverwijzing